Als Cour de Cassation werden verschiedene Gerichte in französischsprachigen Ländern bezeichnet:

 Kassationshof (Frankreich)
 Cour de Cassation (Haiti)

Siehe auch:
 Kassationshof